Крематорий :
 Крематорий — печь для сжигания (кремации) трупов, а также здание, где находится такая печь.
 «Крематорий» — советская и российская рок-группа.
 «Крематорий II» — альбом группы «Крематорий».